Telecomutação é o trabalho no qual a comutação do empregado é substituída pela telecomunicação, de forma a substituir qualquer forma de deslocamento relativo ao serviço. Esse sistema é facilitado por ferramentas tecnológicas como VPN, videoconferência e voz sobre IP. Pode ser eficiente e útil para empresas pois permite que os colaboradores comuniquem-se mesmo distantes, economizando custos com viagens.
Telecomutação que é a tecnologia que permite que o funcionário trabalhe em sua residência 

Com a popularização da Internet em banda larga, cada vez mais trabalhadores possuem conexões de rede suficientes para interligar-se as intranets corporativas. Com isso pode-se trabalhar para uma empresa mesmo sem se deslocar fisicamente para o emprego.

Ver também
 Teletrabalho
 e-Trabalho
 Teletrabalhador
 telecentro

Trabalho